Pasupati, antiga denominació de Karur a l'Índia
 Pasupati, un dels títols de Xiva